Juhi Chawla (ur. 13 listopada 1967 w Ludhiana, w stanie Pendżab, Indie) – indyjska modelka i aktorka, a także producentka filmowa. Zdobyła tytuł Miss Indii w 1984 roku.

W bollywoodzkich filmach karierę rozpoczęła w 1988 roku filmem Qayamat Se Qayamat Tak w parze z Aamirem Khanem. Sukcesem cieszyły się ich kolejne filmy Hum Hain Rahi Pyaar Ke (1993), a następnie Ishq (1997). Później stworzyła znaną filmową parę z Shah Rukhem Khanem w Raju Ban Gaya Gentleman 1992, Darr 1993, Ram Jaane 1995, Yes Boss 1997, Duplicate 1998, Phir Bhi Dil Hai Hindustani 2000. Ostatni raz grali razem w 2001 roku w One 2 Ka 4. Razem z nim i z reżyserem Azizem Mirzą od 2001 roku prowadzili we trójkę wytwórnię filmową Dreamz Unlimited. Juhi zagrała w takich uznanych przez krytykę filmach jak 3 Deewarein, 7½ Phere i My Brother… Nikhil. Za 3 Deewarein otrzymała Nagrodę Star Screen dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej.

Z przemysłowcem i milionerem Jaiem Mehtą ma dwoje dzieci: syna Arjuna i córkę Janhwi. Juhi Chawla w ciągu 20 lat grała główne role mimo zaangażowania w małżeństwo i macierzyństwo, co jest rzadkie w Bollywoodzie.

Filmografia

Występy w telewizji 
 2004: indyjska wersja Idola – sędzia gościnny

Producentka 
 2001: Aśoka Wielki
 2000: Phir Bhi Dil Hai Hindustani

Bibliografia 
 
 

Indyjskie aktorki filmowe
Indyjskie modelki
Indyjscy producenci filmowi
Laureatki konkursów piękności
Laureaci Filmfare Awards
Urodzeni w 1967